Михаи́л Ряза́нцев: